Wojciech Wojciechowski (1870-1923) – poseł na Sejm II Rzeczypospolitej
 Wojciech Jerzy Wojciechowski (ur. 1946) – polski generał